Turniej gry pojedynczej kobiet w tenisie ziemnym na XXVIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atenach odbył się pomiędzy 15–22 sierpnia na Olympic Tennis Center, na nawierzchni twardej (DecoTurf).

Medaliści

Podział punktów 
Women’s Tennis Association po raz pierwszy w historii postanowiła uwzględnić Igrzyska Olimpijskie w systemie otrzymywania punktów.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004
Tenis kobiet